Macropsyllidae  — семейство блох. Австралия. 2 рода 
. Паразиты грызунов и сумчатых млекопитающих. Карл Йордан (Jordan, 1950) рассматривал эту группу в качестве подсемейства в составе Ctenopsyllidae, в то время как Смит (Smit, 1982) включал их в состав семейства Hystrichopsyllidae (также в ранге подсемейства). В 1953 году Хопкинс и Мириам Ротшильд (Hopkins & Rothschild, 1953) повысили их до статуса отдельного семейства.

Примечания

Литература 
 Lewis R. E. (1974). Notes on the Geographical Distribution and Host Preferences in the Order Siphonaptera. Part 5. Ancistropsyllidae, Chimaeropsyllidae, Ischnopsyllidae, Leptopsyllidae and Macropsyllidae — J. Med. Entomol. — 1974. Vol.11, N 4. P.525-40.
 Smit, F. G. A. M. (1973). The male of Stephanopsylla thomasi (Siphonaptera: Macropsyllidae). — Entomologische Berichten (Amsterdam) — 33: 215-217
 Macropsylla novaehollandiae (Siphonaptera: Hystrichopsyllidae), a new species of flea from Tasmania. — Proceedings of the Entomological Society of Washington — 104: 663-671 (2002).

Ссылки 
 Macropsyllidae — Encyclopedia of Life 
   Macropsyllidae — Catalogueoflife.org 
 Macropsyllidae — Discoverlife.org 
 Macropsyllidae — Globalspecies.org  
 Family Macropsyllidae (Австралия)
 Macropsyllidae (Австралия)
Блохи
Семейства насекомых
Насекомые Австралии